, сокращенно  — научно-фантастический аниме-сериал в жанре «меха», являющийся частью серии Gundam. Был снят в честь 35-летия франшизы на студии Sunrise, как и предыдущие части серии. Режиссёром этой части снова стал Ёсиюки Томино впервые после Turn A Gundam в 1999 году. Действие происходит в новом календаре — Позолоченном веке.

Новости о том, что новый меха-сериал будет срежиссирован Ёсиюки Томино появились в сентябре 2011 года. Тогда проект носил кодовое имя G-Reco. Ещё ранее, в ноябре 2010 года, Томино опубликовал часть неизданного романа  в журнале Gundam Ace, причём в центре событий находился космический лифт и похожие персонажи. Сценарий к аниме был написан в 2012. Официально о съемках Reconguista in G было объявлено на мероприятии в честь 35-летия Gundam 20 марта 2014 года.

Сюжет 
В 1014 году Позолоченного века (после Вселенского века), молодой член столичной охраны по имени , занимается охраной космического лифта. Защищая его от пиратов, он помогает захватить в плен мощного управляемого боевого робота (также называемого «мобильным доспехом») и пилота по имени . Беллри — один из немногих, кто может управлять доспехом.

Роли озвучивали 
 Марк Исии — Беллри
 Ю Симамура — Аида
 Минако Котобуки — Норедо
 Рёта Осака — Клим
 Такуя Сато — Лу Инь Ли
 Аяхи Такагаки — Манни

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме 
 

Reconguista in G